Louder than hell is het achtste studioalbum heavymetalalbum van Manowar, uitgegeven in 1996. Het was het eerste album met gitarist Karl Logan, alsook de terugkeer van drummer Scott Columbus.

Tracklist 

Muziekalbum van Manowar